Cara Black och Liezel Huber var regerande mästare, men förlorade i semifinalen mot Lisa Raymond och Samantha Stosur.

Serena Williams och Venus Williams vann med 6–2, 6–2 i finalen mot Lisa Raymond och Samantha Stosur.

Seedning

 Cara Black /  Liezel Huber (Semifinal)
 Ai Sugiyama /  Katarina Srebotnik (Andra omgången)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (Tredje omgången)
 Chan Yung-jan /  Chuang Chia-jung (Första omgången)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (Tredje omgången)
 Victoria Azarenka /  Shahar Peer (Kvartsfinal)
 Alona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (Drog sig ur eftersom Alona Bondarenko skadade sig i höger benet)
 Shuai Peng /  Tiantian Sun (Första omgången)''

 Zi Yan /  Jie Zheng ''(Tredje omgången)
 Dinara Safina /  Ágnes Szávay ''(Tredje omgången)
 '''Serena Williams /  Venus Williams (Mästare)
 Svetlana Kuznetsova /  Amélie Mauresmo ''(Drog sig ur)
 Bethanie Mattek /  Sania Mirza ''(Kvartsfinal)
 Alicia Molik /  Mara Santangelo ''(Första omgången)
 Iveta Benešová /  Janette Husárová ''(Andra omgången)
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur ''(Final)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Externa länkar
 Lottning
 Kvallottning

Damdubbel